Le musée portuaire ou musée du port sont des appellations pour les musées consacrés à un port, dont :

Allemagne 
 le musée portuaire Speicher XI de Brême ;
 le musée portuaire ou musée du port de Hambourg ;
 le musée portuaire de Lübeck.

Canada 
 le musée portuaire de Port Dover, Ontario

Espagne 
 le musée du port de Tarragone, Catalogne.

France 
 le musée portuaire de Dunkerque (Nord) ;
 le musée portuaire de Rouen (Seine-Maritime).

Pays-Bas 
 le musée portuaire de Rotterdam.

Royaume-Uni 
 le musée portuaire de Derry.

Voir aussi

Article connexe 
 Musée maritime

Homonymie